Funk kan som auktorsförkortning betyda:

 Alvin Funk
 Chris Funk
 Richard S. Funk
 Robert S. Funk
 Georg Funk

Robotskapade auktorsförkortningar